

Персоналії 
 Блас де Отеро — баскський й іспанський поет та сценарист.
 Едуардо Херман Отеро (* 1980) — аргентинський плавець. Учасник Олімпійських Ігор 2000, 2004, 2008 років.
 Кароліна Отеро — французька співачка й танцівниця іспанського походження, зірка й символ Прекрасної епохи.
 Лісандро Отеро — кубинський письменник й журналіст.
 Марсело Отеро — уругвайський футболіст, нападник збірної Уругваю.
 Ромуло Отеро — венесуельський футболіст, півзахисник клубу «Уачіпато».
 Сельсо Отеро (* 1959) — уругвайський футболіст, що грав на позиції воротаря, зокрема за «Монтевідео Вондерерс».
 Хорхе Отеро — іспанський футболіст, захисник.
 Хуан Ферней Отеро (* 1995) — колумбійський футболіст, нападник мексиканського клубу «Сантос Лагуна».
 Франсіско де Отеро-і-Коссіо — іспанський архієпископ і колоніальний чиновник.

Топоніми 
 Отеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, провінція Толедо.
 Отеро-де-Бодас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Самора.
 Отеро-де-Еррерос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
 Вільяобіспо-де-Отеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Леон.
 Отеро (округ, Колорадо)
 Отеро (округ, Нью-Мексико)

Інше 
 1126 Отеро — астероїд головного поясу.